Por Sugar Grove pode estar à procura de:
 Sugar Grove (Illinois)
 Sugar Grove (Ohio)
 Sugar Grove (Pensilvânia)
 Sugar Grove (Virgínia)

Desambiguação